Этот список содержит здания высотой не менее 141 метра. Высота берётся с учётом различных шпилей и других архитектурных деталей, но не антенн. Здания в нём не обязательно завершены, но уже достигли своей максимальной высоты. Для заметки: Пирамида Хеопса при постройке имела высоту 146,6 м, а на данный момент — 138,8 м.

Список

Хронология

Строящиеся и предложенные здания

Примечания

Ссылки 

 10 Tallest Buildings in Africa// Construction Kenya